Соперники и  матчи женской сборной России по футболу.

Соперники сборной
 по количеству встреч

 самые "удобные"

 самые "неудобные"

Матчи сборной
Легенда результата матча

Легенда матчей
 МЧМ — матч Чемпионата Мира;
 МЧЕ — матч Чемпионата Европы;
 МОИ — матч Олимпийских игр;
 ОЧМ — отборочный матч Чемпионата Мира;
 ОЧЕ — отборочный матч Чемпионата Европы;
 ТМ — товарищеский матч;
 ТрМ — тренировочный матч;
 БлМ — благотворительный матч.

Официальные матчи
матчи на уровне национальных сборных

Неофициальные матчи

Посещаемость
Самые посещаемые матчи с участием Сборной.

Игроки сборной

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алсу Абдуллина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Дарья Аборовичуте

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Акимова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ирина Александрова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алёна Андреева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Астапенко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Барбашина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Валентина Баркова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Беломытцева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алёна Беляева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Берендеева (в дев.Родионова)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Валерия Беспаликова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Юлия Бессолова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Карина Блынская

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Надежда Босикова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Братко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Бронникова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Мария Брылёва 

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Бундуки

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Буракова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Галина Важнова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Васильева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алла Волкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ирина Воскресенская

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Гаврилина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Мария Галай

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Насиба Гасанова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Армине Геворкян

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ирина Гедройц

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нана Гелбахиани

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Надежда Генькенёва (в дев.Мыськив)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Головко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Горбачёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Юлия Гордеева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Лолита Горевая

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Горячева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ирина Григорьева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Юлия Гриченко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Данилова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Орынбасар Дауренбекова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Денщик

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Сауле Джарболова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Дмитренко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алёна Дмитриенко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Галина Добычина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нийоле Добычина (в дев.Ядзевич)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Виктория Дубова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Дыгай

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Мария Дьячкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Егорова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Емельянова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Оксана Еремеева (в дев.Рябиничева)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Мария Жаманакова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Жихарева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Валентина Жукова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Мария Жукова (в дев.Попова)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ирина Заика (в дев. Гнутова)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Зайцева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Юлия Запотичная

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Эльвира Зиястинова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Юлия Исаева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Лариса Капитонова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Капкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Карандашова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Карасёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Карасёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Надежда Карпова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Любовь Кипяткова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Кисконен

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ксения Коваленко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Кожникова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Козельская

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Виктория Козлова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Коломиец

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Надежда Колтакова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Галина Комарова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Кристина Комиссарова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Кононова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Коньякова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Конюхова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Людмила Коробицына

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нелли Коровкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Костарева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Костина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Костюкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Кочнева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Кремлёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Курицына

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вероника Куропаткина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Олеся Курочкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Кучер

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Лазарева-Гохман (в дев.Лазарева)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Лебеденко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Надежда Левыкина (в дев.Харченко)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Летюшова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Лисачёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Светлана Литвинова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Мамаева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Дарья Макаренко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Маргарита Мануйлова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Машина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Олеся Машина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Кристина Машкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Медведь (в дев. Семенченко)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Мария Мерзликина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ирина Миронова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Михайлова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Морозова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена А.Морозова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена И.Морозова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алина Мягкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Виктория Носенко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алёна Нургалиева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Валентина Орлова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Осипова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Пантюхина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Перепечина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Перцева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Петрова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Светлана Петько

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Мария Пигалёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Пичугова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Галина Платонова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Светлана Подойницына

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Светлана Подхолзина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ирина Подшибякина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Поздеева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Полякова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Людмила Покотило

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Порядина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Галина Приходько

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Пустовойтова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Пушкарёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Лина Рабах

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Репейкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Романова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Русских

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Лариса Савина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Валентина Савченкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Сазонова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Саенко (в дев. Дикарева)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Элина Самойлова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Александра Светлицкая

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Свинухова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Светлана Седакова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Сергаева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Сергиенко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алла Сидоровская (в дев.Рогова)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Синютина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Кристина Слащинина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Надежда Смирнова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алла Сметанина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Скотникова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Соколова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Солодкая

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Сотникова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Сочнева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Становова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Степаненко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вера Струкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Суслова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Терехова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Эльвира Тодуа

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Олеся Трунтаева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Тырышкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Алевтина Утицких

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Светлана Феколкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Фетисова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Марина Фёдорова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Филиппова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Фомина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Резеда Халимдарова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Светлана Цидикова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ксения Цыбутович

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Чеверда

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Черепушкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ольга Чернова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Маргарита Черномырдина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анна Чоловяга

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Анастасия Шевченко

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Яна Шеина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Шейкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Екатерина Шемякина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Шестернёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Маргарита Широкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|София Шишкина

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Виктория Шкода

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Наталья Шляпина (в дев. Мокшанова)

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Оксана Шмачкова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Елена Щегалёва

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Татьяна Щербак

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Юлия Юшкевич

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Дарья Яковлева

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Лина Якупова

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Розалия Ярайкина

|-
|}

Вратари сборной

Примечания

Женская сборная России по футболу